Hilfspolizist steht für:

 Angehöriger der Hilfspolizei
 männliche Form der Politesse